Propaganda Games — упразднённая студия-разработчик видеоигр, расположенная в Ванкувере (Британская Колумбия, Канада). Была основана в 2005 году. Являлась дочерней компанией Disney Interactive Studios.

История 
Buena Vista Games сформировала студию из выходцев из EA Canada в апреле 2005 года. Компания приобрела лицензию на серию игр Turok в мае 2005 года, новая игра серии вышла в 2008 году. Сиквел, Turok 2, также находился в разработке, но был отменён из-за увольнений в студии.

После завершения работы над Tron: Evolution и отмены Pirates of the Caribbean Disney закрыла студию в январе 2011.

Игры

Примечания 

Закрытые компании, занимавшиеся компьютерными играми
Производители компьютерных игр Канады
Производители компьютерных игр по алфавиту